Лас Вариљас има више значења:

 Лас Вариљас (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Вариљас (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Вариљас (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику